Ле-Сен-Реми́ () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Туль-Нор.

География 
 
Ле-Сен-Реми расположен в 60 км к юго-западу от Меца и в 31 км к западу от Нанси. Соседние коммуны: Тронд на севере, Ланёввиль-деррьер-Фуг на северо-востоке, Фуг, Панье-деррьер-Барин и Экрув на востоке, Сен-Жермен-сюр-Мёз и Урш-сюр-Мёз на юго-западе, Паньи-сюр-Мёз на западе.

Коммуна стоит в долине Валь-де-л'Эн, старом русле Мозеля, по которому сейчас проходит канал Марна — Рейн. Между Ле-Сен-Реми и Фугом находятся два параллельных тоннеля: по одному из них проходит железная дорога, по второму — канал.

История 
 На территории коммуны находятся следы галлороманского периода.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 346 человек.

Достопримечательности 
 Канал Марна — Рейн, в том числе тоннель, через который он проходит, длиной 870 м.
 Церковь XIX века, фонтан Сен-Лежер.

Ссылки 
 Национальный институт статистики  
 Блог, посвящённый Ле-Сен-Реми.

Коммуны департамента Мёрт и Мозель